Киноправда: 

 Киноправда (телепередача) — политическая, познавательная телепередача для всех возрастов
 Киноправда (фильм) — фильм Дзиги Вертова